Floris steht für:

 Floris (Vorname), männlicher Vorname
 Pseudonym von Emanuel Ondříček (1880–1958), tschechischer Geiger, Musikpädagoge und Komponist
 eine der Kleinen Sundainseln, siehe Flores (Indonesien)
 Floris – Der Mann mit dem Schwert, niederländische Fernsehserie (1969)
 Floris de Vriendt, niederländische Künstlerfamilie
 Floris of London, Parfümmanufaktur in London

Orte:
 Floris (Steinhausen an der Rottum), im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Floris (Iowa), im Davis County
 Floris (Oklahoma), im Beaver County
 Floris (Virginia), im Fairfax County

Floris ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis Floris II. (1514–1575), flämischer Architekt und Bildhauer
 Frans Floris (1517–1570), flämischer Maler
 Sandro Floris (* 1965), italienischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Florens
 Flores
 Saint-Floris